El término Prusia puede referirse a:
ii
 Prusia, un reino y estado histórico alemán

Historia 
 Pre-1800

 Prusia, una región histórica en el mar Báltico que dio su nombre al E. O. teutónica, al ducado, al reino y por último al Estado Libre de Prusia (en cjto. las cuatro abarcan: 1230~1945);
 Estado de la Orden Teutónica (1230-1525), fundada en la región de Prusia por la Orden Teutónica;
 Confederación Prusiana (1440-1466), una alianza de ciudades hanseáticas alemanas de Prusia que se rebelaron contra los Caballeros Teutónicos;
 Prusia Real (1466-1772), una provincia de la corona polaca, creado por la separación de Prusia en dos partes;
 Ducado de Prusia (1525-1618), un ducado establecido en la parte oriental de Prusia:
 Brandeburgo-Prusia (1618-1701), un estado creado por la unión personal del Ducado de Prusia y el Margraviato de Brandenburgo;

Post-1800

 Reino de Prusia (1701-1918), un reino establecido en Brandeburgo-Prusia;
 Provincia de Prusia (1829-1878), una provincia del Reino de Prusia, creado por la unión de las provincias de Prusia Oriental y Occidental;
 Estado Libre de Prusia (1918-1945), un estado de Alemania después de la abolición del Reino de Prusia;

Prusia Oriental y Occidental

 Prusia Occidental, una provincia del Reino de Prusia, anexada por Polonia en 1772 (antigua Prusia Real), restablecido en 1878;
 Prusia Oriental, una provincia del Reino de Prusia, creada a partir de la antigua Prusia Ducal y Warmia en 1773, restablecido en 1878; fue también un exclave de Alemania después de la Primera Guerra Mundial;
 Prusia del Sur, una provincia del Reino de Prusia, creada con territorios de la repartición de Polonia en 1793;
 Posen-Prusia Occidental (1922-1938), una provincia del Estado Libre de Prusia (la parte occidental de la antigua Prusia Occidental que fueron retenidos por Alemania);
 Regierungsbezirk de Prusia Occidental (1920-1938), región administrativa de la provincia de Prusia Oriental (la parte oriental de la antigua Prusia Occidental que fueron retenidos por Alemania)

Personas y lenguajes 
 Prusianos, tribus bálticas antes que habitan la región de Prusia;
 Idioma prusiano antiguo, su lenguaje, ahora extinto;
 Dialecto de la alta Prusia, dialecto alemán en Prusia Oriental;
 Dialecto de la baja Prusia, dialecto alemán en Prusia Oriental;

Instituciones 

 Armada prusiana, marina de guerra del Reino de Prusia;
 Academia Militar Prusiana, institución para la formación de los cuerpos armados del Reino de Prusia;
 Confianza prusiana, empresa alemana expulsada;
 Ejército prusiano, ejército del Reino de Prusia;
 Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, una fundación (est. 1957) que sostiene museos y bibliotecas dejado por el desaparecido Estado Libre de Prusia;
 Iglesia Evangélica del Estado en Prusia, un antiguo cuerpo de la iglesia protestante con nombres cambiantes (1817-2004).